Galesaurus (з грецької «ласка» і «ящірка») — це вимерлий рід хижих цинодонтів терапсид, який жив між індійським і оленекським етапами раннього тріасу на території сучасної Південної Африки. Сер Річард Оуен у 1859 році неправильно класифікував його як динозавра. Примітно, що Galesaurus згадувався в першому випуску журналу Nature за 1869 рік, де Т. Г. Хакслі помилково висловив упевненість, що в кінцевому підсумку його визнають динозавром.

Опис 

Найбільший виявлений череп галезавра має довжину приблизно 12 сантиметрів. Вважається, що цінодонти, включаючи галезавра, мали розпластану позу.

Дослідження Галезавра виявило дві різні морфи, грацильну та міцну. Основні відмінності між двома морфами полягають у грудному та тазовому поясах, а також у тонких відмінностях у передніх та задніх кінцівках. Морфологічні відмінності можуть бути обумовлені статевим диморфізмом, онтогенезом або наявністю двох підвидів.

Череп Галезавра, як правило, широкий і низький, найширшою частиною є область виличних дуг. Морда тупа.

Класифікація 
Galesaurus є членом клади Epicynodontia, яка входить до інфраряду Cynodontia, групи предків усіх ссавців. Galesaurus також є членом родини Galesauridae, яка включає найближчих родичів Galesaurus, Cynosaurus і Progalesaurus.

Пересування 
Під час локомоції цинодонта осьовий скелет навряд чи згинається та витягується в сагітальній площині, як це відбувається у ссавців. Натомість вважається, що цинодонти рухаються за допомогою бічної хвилястості, типового осьового руху рептилій. Також вважається, що цинодонти мали пропульсивні рухи в плечовій кістці, типові для пересування ссавців, що свідчить про перехід між двома класами.

Примітки 

Роди тварин
Фауна тріасового періоду